Área — grandeza medida na geometria plana
Area — banda musical
Area (Street Fighter) — personagem da série de jogos de luta Street Fighter
Área 51 — área militar restrita nos Estados Unidos

Desambiguações de matemática
Desambiguações de música
Desambiguações de personagens